CompTek — российская компания, один из дистрибьюторов оборудования, программного обеспечения и решений в области телекоммуникаций. Расположена в Москве. Основана в 1989 году А. Ю. Воложем. Входит в холдинг ЛАНИТ.

В стенах CompTek была создана поисковая система Яндекс, а также сервис хостинга Народ.ру и Molotok.ru.

CompTek в составе  Ассоциации документальной электросвязи сыграл ведущую роль в появлении VoIP в России и был одной из первых компаний, предложивших клиентам эту услугу.

Ряд отделов CompTek, ориентированных на производство аппаратного и программного обеспечения в области телефонии и ИТ, выделился в виде самостоятельных компаний: CTI (системный интегратор в области IP-коммуникаций), InfiNet (беспроводные решения), исследовательский проект по созданию алгоритмов морфологического разбора слов русского языка дал жизнь компании Яндекс, самой известной поисковой машине Рунета.

Бизнес CompTek основан на дистрибуции продуктов и решений от Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, EMC, DELL, AudioCodes, Crestron, InfiNet, Verint Systems Inc., OneAccess, LifeSize, CommScope, Ruijie Networks, Fluke Networks и других лидеров телекоммуникационной отрасли. 

Через каналы дистрибуции на рынках России и СНГ CompTek продвигает такие технологии, как VoIP, WiFi, WiMAX, SS7, решения по CTI-интеграции.

CompTek является членом Ассоциации Документальной Электросвязи (АДЭ). Среди отраслевых мероприятий, организуемых CompTek: Конференция по IP-телефонии и IP-коммуникациям, Конференция БЕСЕДА, посвященная беспроводным технологиям передачи данных, а также Конференция «Интеллектуальные услуги в телефонных сетях». На конференциях, собирающих до 500 профессионалов, обсуждаются последние достижения коммуникационных технологий, вырабатываются новые бизнес-модели и завязываются долгосрочные контакты.

Дистрибуция 

Компания распространяет в России и странах бывшего СССР продукты:
 Cisco (в 2006 и 2007 годах — лучший дистрибьютор на территории бывшего СССР);
 Avaya (согласно сайту КомпТек, со статусом Diamond Partner);
 Alcatel-Lucent (согласно сайту КомпТек, со статусом Value-Added Distributor);
 EMC;
 Dialogic (со статусом Value-Added Distributor, до 2006 года — единственный официальный распространитель продукции Dialogic в России),
 CommScope
 Dell (оборудование для корпоративных заказчиков)
 F5 Networks
 Fluke Networks
 Fujitsu
 LifeSize
 AudioCodes
 Ubiquiti Networks
 Crestron
 Extron Electronics
 Siklu
 Ruckus Wireless
 Infinet
 Xclaim
 Cambium
 Raisecom
 Megabrige
 OneAccess
 AcmePacket
 Ruijie Networks

Примечания 

Телекоммуникационные компании России
ИТ-компании России